Wasatch bezeichnet:
Im US-Bundesstaat Utah
 die Wasatchkette, auch „Wasatch Range“ oder „Wasatch Mountains“, ein bis 3616 m hoher Gebirgszug überwiegend in Utah 
 das Wasatch County, ein Landkreis in Utah
 die Wasatch Front, das Siedlungsgebiet westlich unterhalb der Wasatchkette
 den Wasatch Mountain, ein 4010 m hoher Berg in den Uinta Mountains 
Im US-Bundesstaat Colorado
 den Wasatch Mountain, ein 4127 m hoher Berg im Uncompahgre National Forest, der nicht Teil der Wasatchkette ist